Learning with Pibby (également connu sous le nom de Come and Learn with Pibby!, Pibby ou Learning with Pibby: Apocalypse) est une série télévisée d’animation Américaine avec une co-production Mexicaine Hindou d’horreur et d'action créé par Dodge Greenley et Zack Isaac  qui a également participé sur des séries Nickelodeon comme Sanjay et Craig et Pinky Malinky.

La Première bande d'annonce pilote de la série est sorti à l'occasion d'Halloween le 30 octobre 2021 qui a fait un énorme succès.

Durant le 1er avril 2022, la chaîne de télévision  Adult Swim a diffusé pendant 1 heure et 31 minutes des programmes de la chaîne, mais ont y vois à certains moments Pibby et Bun-Bun qui essaye d’échapper aux ténèbres dans les programmes diffusés par Adult Swim.

Historique 
Tout commence dans un univers de dessin animé éducatif ou Pibby apprend à épeler avec ses amis jusqu'au moment une masse noire non identifié attaque leurs univers. Plus tard elle réussit à sauver son meilleur ami Bun-Bun, ils se font un câlin pour se rassurer, mais d'un coup Bun-Bun est pris par les ténèbres, Pibby essaye de le tenir la mais elle échoue. Alors qu'elle pensait que tout est fini elle se fait téléporter dans les crédits de la série. Des univers comme Adventure Time, Looney Tunes, Rick et Morty, Les Pierrafeu, Animaniacs, Les Supers Nanas, Le Monde incroyable de Gumball, Les Jetson, Cosmocats, Regular Show, Tom et Jerry, Ben 10, Scooby-Doo, Courage, le chien froussard, Unikitty!, Ed, Edd et Eddy, Le Laboratoire de Dexter, Craig de la crique, Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, Jurassic Park, Steven Universe et Samouraï Jack, se font attaquer par les ténèbres, des références à Bob l'éponge à Rocko's Modern Life et au Bisounours sont apparus également, les autres séries et films de la Warner Bros., Universal Pictures, DreamWorks Animation, Amblin Entertainment et Adult Swim ne sont pas pour le moment apparu mais devrait le faire prochainement. Pibby doit apprendre a devenir une dure à cuire pour permettre de sauver ses amis et l'univers.

Personnage 
Pibby (Doublé par :Nikki Castillo) Une fille d'âge maternelle curieuse qui est inspirée de Dora l'exploratrice, elle est souriante et heureuse qui veut reste un enfant pour toujours, mais quand les ténèbres dêtruisent son univers elle devient de plus en plus triste avant son déclic qui l'oblige à grandir et devenir une héroïne déterminée pour sauver l'univers.

Bonbon (Doublé par :Jack Stanton) l'innocent meilleur amis de Pibby et antagoniste non intentionnel de la série, ils ont été meilleurs amis avant de se faire consumer par les ténèbres, c'est la principale cause du combat de pibby.

Alloy Boy (Doublé par:Marcus Toji) Un compagnon de super héros du même type que Robin qui a perdu son mentor consumé par les ténèbres, lui aussi devera devenir un super héros tout au long de la série, son ancien nom fut Beta-kid

Melira (Doublé par :Alex Newell) Un chat Anthropomorphe inspiré de Cruella d'Enfer, elle est l'antagoniste de sa série d'origine se demandant même pourquoi s'allier avec Pibby et Alloy Boy, mais fini par accepter de s'allier et se lie d'amitié avec eux.

Fred Pierrafeu (Doublé par :Jeff Bergman) Dans le trailer ce dernier accueille Pibby et Alloy Boy dans son monde avant de se faire consumer lui aussi en descendant de son dinosaure comme dans l'emblématique générique des pierrafeu mais à la différence qu'il se fait attaquer par les ténèbres.

Les ténèbres Le vrai antagoniste de la série qui détruit tout sur son passage, en passant de séries en séries en tuant tout le monde pour en faire des personnages abominable et à la merci des ténèbres.

Production 
Même si aucune date de sortie n'a été officiellement communiquée, plusieurs marques ont été deposées par Cartoon Network Studios entre le 3 novembre 2020 et le 4 mars 2022.Adult Swim le 1er avril 2022 decide de marquer le coup en incrustant Pibby et Bun-Bun dans plusieurs émissions d'Adult swim et le trailer apparait sur HBO Max.Le jour suivant on voit une affiche de promotion pour Adult Swim sur HBO Max avec Pibby et Bun-Bun dont ce dernier avec les yeux vert et non blanc ou noir comme d'habitude, certains voient le feu vert de la série.

Références

Série télévisée américaine des années 2020
Série télévisée mexicaine des années 2020
Série télévisée créée en 2022
Série télévisée d'animation
Série télévisée de comédie
Série télévisée d'horreur